Francavilla est un nom italien, équivalent de  en français, qui peut désigner :

Patronyme

 Francesco Francavilla, dessinateur italien de bande dessinée ;
 Princes de Francavilla, une famille de la noblesse italienne (cf. famille Imperiali).
 Pietro Francavilla, nom italianisé du sculpteur français Pierre Franqueville, ayant réalisé la plus grande partie de son œuvre en Italie, et notamment à Florence, durant un séjour de plus d'un quart de siècle.

Toponyme 

 Francavilla al Mare, commune de la province de Chieti, dans la région des Abruzzes ;
 Francavilla Angitola, commune de la province de Vibo Valentia, dans la région de Calabre ;
 Francavilla Bisio, commune de la province d'Alexandrie, dans la région du Piémont ;
 Francavilla d'Ete, commune de la province d'Ascoli Piceno, dans la région des Marches ;
 Francavilla di Sicilia, commune de la province de Messine, dans la région de Sicile ;
 Francavilla Fontana, commune de la province de Brindisi, dans la région des Pouilles ;
 Francavilla in Sinni, commune de la province de Potenza, dans la région de Basilicate ;
 Francavilla Marittima, commune de la province de Potenza, dans la région de Basilicate.

Voir aussi
 , , , toponymes synonymes.

Patronyme italien